Spring steht für:
 einen Bestandteil zahlreicher Ortsnamen in englischsprachigen Ländern, siehe Springfield (Ortsname), Spring Valley, Spring Hill oder Blue Spring
 Festmacherleine, die vom Bug nach hinten oder vom Heck nach vorn, in jedem Fall also schräg verläuft (Seemannssprache) 
 Springflut in der Seemannssprache
 Spring (Comic-Magazin), deutsche Comicanthologie
 Spring (Engine), ein Open-Source-Computerspiel-Engine
 Spring-Festival, ein christlicher Schulungskongress
 Spring (Film), US-amerikanische Science-Fiction-Horror-Romanze (2014)
 Spring (Framework), ein Java-Framework in der Softwaretechnik
 Spring (Hasel), Nebenfluss der Hasel in Thüringen
 Spring (Milz), Nebenfluss der Milz in Thüringen
 Spring (Quelle), mehrere artesische Quellen in Thüringen
 Spring (Texas), eine Stadt in Texas
 Spring (Weser), Nebenbach der Weser in Beverungen
 Spring (Wiesenburg/Mark), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Wiesenburg/Mark in Brandenburg
 Spring, ungarischer Name der Gemeinde Șpring in Siebenbürgen in Rumänien
 Dacia Spring, ein Automodell

SPRING steht für:
 SPRING SG, das nationale Normungsbüro von Singapur

Spring ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Spring (1843–1908), deutscher Genremaler der Münchner Schule
 Anita Spring (* 1965), australische Beachvolleyballspielerin
 Anton Friedrich Spring (1814–1872), bayerischer (ab 1864 als Antoine Frédéric Spring belgischer) Arzt und Botaniker, Professor für Medizin (1839–1872), Rektor der Universität Lüttich
 Bernhard Spring (* 1983), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Bob Spring (* 1984), Country- und Blues-Musiker
 Bryan Spring (* 1945), britischer Jazzmusiker
 Cecil Spring-Rice (1859–1918), britischer Diplomat
 Chris Spring (* 1984), australisch-kanadischer Bobfahrer
 Christopher Spring (* 1951), britischer Künstler, Buchautor und Kurator
 Dan Spring (1910–1988), irischer Politiker, Teachta Dála
 Dick Spring (* 1950), irischer Politiker und Jurist
 Donal Spring (* 1956), irischer Rugby-Union-Spieler
 Eduard Spring (1798–1874), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Gerhard Spring (* 1962), österreichischer Künstler und Autor
 Gerald Spring Rice, 6. Baron Monteagle of Brandon (1926–2013), britischer Peer und Politiker
 Hannes Spring (* 1957), deutscher Regisseur
 Heinrich Spring (1856–1909), preußischer Landrat
 Howard Spring (1889–1965), britischer Schriftsteller
 Johann Ludwig Spring, süddeutscher Agrarreformer
 Julia Spring (* 1986), deutsche Moderatorin
 Laura Spring (* 1984), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Lorenz Spring (* 1964), Schweizer Maler
 Marianne Spring-Räumschüssel (* 1946), deutsche Politikerin (AfD)
 Max Spring (* 1962), Schweizer Cartoonist
 Peter Spring (1892–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Richard Spring, Baron Risby (* 1946), britischer Politiker der Conservative Party
 Rolf Spring (* 1917), Schweizer Ruderer
 Roy Spring (* 1963), Schweizer Journalist, Autor und PR-Fachmann
 Rudi Spring (* 1962), deutscher Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Sherwood C. Spring (* 1944), US-amerikanischer Astronaut
 Tom Spring (1795–1851), englischer Boxer in der Bare-knuckle-Ära
 Walthère Victor Spring (1848–1911), belgischer Ingenieur und Chemiker, Professor für Chemie an der Universität Lüttich

Siehe auch:

 Acre Spring Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Tennessee
 Alford Spring Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Alabama
 Allen Spring Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Alabama
 Spring-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Spring Point, ein Kap an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Springe
 Springs